Баля́кин — русская фамилия. Известные носители:

 Балякин, Александр Михайлович (род. 1961) — советский, белорусский и голландский шашист.
 Балякин, Вадим Александрович (род. 1990) — российский баскетболист.
 Балякин, Леонид Николаевич (1915—1981) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза.
 Балякин, Павел Иванович (1908—1978) — участник Советско-финской и Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.